7747 Michałowski – asteroide areosecante

Persone 

 Aleksander Michałowski – pedagogo, pianista e compositore polacco 
 Piotr Michałowski – pittore polacco

Pagine correlate 

Michajlovskij